Joan Brull Martínez
 Joan Brull i Vinyoles (Barcelona, 1863 - 1912), pintor representant del simbolisme català